Cuvântul Egipt se poate referi la:
 Egipt - țară în nordul Africii
 Egiptul Antic
Egiptul Predinastic
Egiptul de Sus
Egiptul de Jos
Egiptul ptolemeic
 Egipt, personaj din mitologia greacă
 Egipt (un cătun în Buckinghamshire, Anglia)